Ženská čtyřhra Jiangxi Open 2019 probíhala v první polovině září 2019. Do deblové soutěže nančchangského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl čínský pár
Ťiang Sin-jü a Tchang Čchien-chuej, který dohrál v semifinále na raketách Pchengové a Čangové.

Vítězem se stala nenasazená dvojice Wang Sin-jü a Ču Lin, která v ryze čínském finále za 1.22 hodiny zdolala turnajové dvojky Pcheng Šuaj s Čang Šuaj po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly první tituly na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  Aleksandra Krunićová /  Lidzija Marozavová (1. kolo)
  Pcheng Šuaj /  Čang Šuaj (finále)
  Dalila Jakupovićová /  Jessica Mooreová (semifinále)
  Alexa Guarachiová /  Giuliana Olmosová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Jiangxi Open
Tenis v Číně v roce 2019
WTA Tour 2019